Popeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Popeni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Popeni (Brăești), Dorf im Kreis Botoșani
 Popeni (George Enescu), Dorf im Kreis Botoșani
 Popeni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Popeni (Găgești), Dorf im Kreis Vaslui
 Popeni (Zorleni), Dorf im Kreis Vaslui